Selva de Pedra (1972), telenovela brasileira com Francisco Cuoco e Regina Duarte

 Selva de Pedra (1986), telenovela brasileira com Tony Ramos e Fernanda Torres
 Selva de Pedra (condomínio), no Rio de Janeiro

Desambiguações de televisão